Крюково — деревня в Выборской волости Новоржевского района Псковской области.

Расположена в 14 км к юго-западу от волостного центра, деревни Выбор.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 46 человек.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Вишлёвской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района